Straßl oder Strassl ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Strassl (auch: Straßl; 1907–1996), deutscher Astronom 
 Hubert Straßl (Pseudonyme: Hugh Walker und Ray Cardwell; * 1941), österreichischer Schriftsteller
 Lore Straßl (1930–2003), deutsche Übersetzerin